Dropping (goederen): Het uit een vliegtuig werpen van bepaalde goederen, bijvoorbeeld medicijnen of voedsel, in gebieden die (door welke reden dan ook) over land moeilijk bereikbaar zijn.
 Dropping (spel)